Talarómyces funiculósus (ранее — ) — вид грибов, относящийся к роду Talaromyces семейства Trichocomaceae.

Использование 

Один из токсичных метаболитов P. funiculosum, вортманнин, широко используется в клеточной биологии как сильный и специфический ингибитор клеточных фосфоинозитид-3-киназ.

Примечания

Ссылки 
 Index Fungorum
 USDA ARS Fungal Database

funiculosus